Име Зоран Николић може се односити на више особа:

 Зоран Љ. Николић - српски новинар, публициста, писац, песник и туристички водич
 Зоран С. Николић - српски социолог и политиколог, редовни професор Универзитета у Новом Саду и оснивач Српског православног покрета
 Зоран С. Николић - српски књижевник, уредник у ИП „Врањске књиге“ и председник Удружења књижевника Врања
 Зоран Николић (кошаркаш)